The Machine Stops steht für:

 The Machine Stops, Originaltitel von Die Maschine steht still, Kurzgeschichte von E. M. Forster (1909)
 The Machine Stops (Album), Album von Hawkwind (2016)